Gunung Tiga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunung Tiga, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Gunung Tiga (berg i Indonesien, Aceh), 

Robotskapade Indonesienförgreningar